Юрий Яковлевич Ковалёв () — российский государственный деятель, представитель в Совете Федерации от Государственной Думы Томской области (2001—2007).

Биография 
В 1959 г. окончил Томский политехнический институт по специальности инженер-механик.

Трудовую деятельность начал на Томском заводе кранового оборудования в 1959 г. в должности инженера-технолога. После реорганизации завода в объединение «Сибэлектромотор», был главным инженером, в 1971—1977 гг. — директор. Под его руководством предприятие превратилось в одно из ведущих предприятий электротехнической промышленности СССР.

В 1977—1982 гг. — второй секретарь Томского горкома КПСС, курирует вопросы экономического и социального развития Томска (промышленность, капитальное строительство, транспорт, торговля, бытовые услуги, жилищно-коммунальное хозяйство).

С 20 августа 1982 г. по июль 1988 г. — председатель исполкома Томского городского Совета народных депутатов.

В 1988—1998 гг. — генеральный директор МНПО «Зонд»,

одновременно в 1993—1998 гг. — генеральный директор Внешнеэкономической ассоциации «Томскинтерсервис». Организовывал продвижение продукции томских на европейском и азиатском рынках. Ассоциацией были осуществлены крупные инвестиционные проекты: строительство цифровой междугородней телефонной станции, Копыловского завода керамических изделий, создание сети сотовой связи.

Избирался депутатом Томских городского и областного Советов народных депутатов, депутатом Государственной Думы Томской области первого и второго созывов (1994—2001 гг.), заместитель председателя Думы Томской области.

С декабря 2001 г. по март 2007 г. — представитель в Совете Федерации от Государственной Думы Томской области. Занимал должности заместителя председателя Комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой Российской Федерации, а также члена Комитета Совета Федерации по международным делам.

С 1997 г. — президент Томского регионального отделения Российского фонда милосердия и здоровья, вице-президент Попечительского совета Томского политехнического университета. 20 декабря 2007 г. избран Председателем Совета старейшин города Томска.

Награды и звания 
Награждён тремя орденами «Знак Почёта» (1971, 1981, 1986), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1996), медалями, призом Европейского Совета по глобальному бизнесу (Испания, г. Мадрид, 1997).

В 1999 г. ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Томска».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ковалёв Юрий Яковлевич на сайте официального информационного сервера Томской области
 Ушёл из жизни томский политик Юрий Ковалёв // Томский обзор, 14 апреля 2010
  

Председатели Томского горисполкома
Члены «Единой России»
Почётные граждане Томска
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Депутаты Законодательной думы Томской области
Депутаты Томского областного совета
Вторые секретари Томского горкома КПСС